Инди ( или ) — английское слово, имеющее отношение к:

 «Инди» — российско-украинский фильм-мелодрама, режиссёр Александр Кириенко, 2007 год.

 От слова  — «независимый»
 Инди-игры
 Инди-культура
 Инди-музыка
 Инди-поп
 Инди-рок
 Инди-фолк
 Инди-лейбл
 Инди-электроника

 От слова «Индиана»
 слэнговые название штата Индиана и города Индианаполис
 гоночная серия IndyCar Series, а также гоночная серия Champ Car
 Трасса Индианаполис Мотор Спидвей
 Ежегодная гонка 500 миль Индианаполиса

См. также 
 Индиана Джонс
 Internet Direct (Indy)